Keough ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Keough († 2015), US-amerikanischer Manager
 Francis Patrick Keough (1889–1961), US-amerikanischer Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Harry Keough (1927–2012), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Jake Keough (* 1987), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Linda Keough (* 1963), englische Leichtathletin
 Luke Keough (* 1991), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Nicholas Keough (* 1989), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Riley Keough (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Keogh
 Kehoe